Ваниль может означать:
 Ваниль — род орхидей. Ванилью называют также наиболее известный вид этого рода — ваниль плосколистную (Vanilla planifolia).
 Ваниль — ароматическая приправа, изготавливаемая из плодов Vanilla planifolia, Vanilla pompona или Vanilla × tahititensis.
 Ваниль — оригинальная (не модифицированная) версия видеоигры в жаргоне геймеров.

См. также 
 Vanilla (значения)
 Ванильные
 Ванильные (субкультура)